Гуам на летних Олимпийских играх 2016 года был представлен 5 спортсменами в 3 видах спорта. Это одна из самых маленьких делегаций в истории выступления страны на летних Олимпийских играх. Меньше спортсменов (4) участвовало только в Играх 2000 года. Знаменосцем сборной Гуама, как на церемонии открытия Игр, так и на церемонии закрытия стал двукратный чемпион Тихоокеанских игр пловец Бенджамин Шульте. По итогам соревнований сборная Гуама, выступавшая на своих восьмых летних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 

  Велоспорт-маунтинбайк
 Питер Ломбард

  Лёгкая атлетика
 Джошуа Илюстре
 Регина Тугаде

  Плавание
 Бенджамин Шульте
 Пилар Симидзу

Результаты соревнований

Велоспорт

Маунтинбайк 
Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Гуама  на сайте Sports-reference.com
 Национальный олимпийский комитет Гуама

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016